Miejscowości
 Fossa we Włoszech

Zwierzęta
 Fossa (Cryptoprocta) – rodzaj ssaka z rodziny falanrukowatych
 fossa madagaskarska (Cryptoprocta ferox) – gatunek ssaka z rodziny falanrukowatych
 Fossa fossana – fanaloka madagaskarska – gatunek ssaka z rodziny falanrukowatych